Amerikai Egyesült Államok
Yankton (Dél-Dakota)
Yankton megye (Dél-Dakota)
 Yankton (Oregon)